Lo Zio est le treizième et dernier tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

 Scénario : Frank Giroud
 Dessins : Jean-Paul Dethorey

Synopsis 
C'est en essayant de conduire le camion d'or en Russie que Louis se retrouve pris au cœur des toiles de la mafia italienne.

Publication

Éditeurs 
 Glénat (Collection Vécu) (1997 - première édition) 

Louis la Guigne